Флориан или Флорьян (Florian):

 Флориан — латинское мужское имя, производное от  — «роскошный», «великолепный», «цветущий».

 Персоналии
 Флориан (232—276) — древнеримский император.
 Флориан Биллан (род. 1996) — французский гандболист, выступает за французский клуб «Дюнкерк».
 Флориан, Жан-Пьер Клари де (1755—1794) — французский писатель.
 Флориан, Кенни (род. 1976) — американский боец ММА.
 Флориан Лорхский (ок. 250—304) — раннехристианский мученик.
 
 Флориан, Николя (род. 1969) — французский политик.
 Флориан, Фридрих Карл (1894—1975) — партийный деятель НСДАП, гауляйтер Дюссельдорфа (1930—1945).

 Другое
 «Флориан» — кафе, расположенное в центре Венеции.
 «Флориан» — польский художественный фильм, снятый в 1938 году режиссёром Леонардом Бучковским.